Вале́рий Ива́нович Насе́дкин:
 Наседкин, Валерий Иванович (род. 1937) — российский фотохудожник и журналист.
 Наседкин, Валерий Иванович (род. 1939) — главный конструктор ОКБ-9 им Ф. Ф. Петрова.